Wellesley kan syfta på bland annat:

 Wellesley (släkt), en brittisk adelsätt
 HMS Wellesley, ett brittiskt skeppsnamn
 Wellesley, Massachusetts, en ort i USA
 Wellesley, Ontario, en ort i Kanada